Csehország
 Třebenice, település a Litoměřicei járásban
 Třebenice, település a Třebíči járásban
 Třebenice, Štěchovice településrésze a Nyugat-prágai járásban